Абрамовский сельский совет () — входит в состав
Машевского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Абрамовка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Абрамовка 
 с. Новая Павловка

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Дорошовка

Примечания